Miejscowości w Polsce:
 Famułki Brochowskie
 Famułki Królewskie